Kloster Landsberg ist die Bezeichnung für

 Kloster Landsberg am Lech, 1719–1805 Ursulinenkloster, seit 1845 Dominikanerinnenkloster in Landsberg am Lech in Bayern
 Augustinerkloster Landsberg, um 1375, in Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) in der damaligen Neumark
 Servitenkloster Altlandsberg, 14./15. Jahrhundert in Altlandsberg in Brandenburg